Boyd megye (Kentucky)
Boyd megye (Nebraska)